Tabaqueras puede referirse a:
 el tabaco; o
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius.